Владимир Иванович Базыкин (1908—1965) — советский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мексике в 1957—1962 годах.

Биография 
Родился в 1908 году.

Член ВКП(б)/КПСС.

Послужной список:
 С 1940 года работал в Народном комиссариате иностранных дел (НКИД) СССР.
 С 1941 года — 2-й секретарь Полномочного представительства — Посольства СССР в США.
 В 1945—1948 годах — заместитель заведующего Отделом США НКИД-МИД СССР.
 В 1948—1951 годах — советник Посольства СССР в США.
 С 1952 года по февраль 1957 года — заместитель заведующего Отделом Американских стран МИД СССР.
 С 28 февраля 1957 года по 4 июня 1962 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Мексике.
 С июня 1962 года по 1965 год — заведующий Отделом стран Латинской Америки МИД СССР.

Умер в 1965 году в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (6-й участок,

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (05.11.1945)

См. также 
 Список послов СССР и России в Мексике

Примечания

Ссылки 
 Базыкин Владимир Иванович

Члены КПСС
Дипломаты СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище